Esta é uma lista de países e territórios latino-americanos organizada pelo seu Produto Interno Bruto (PIB), o valor de todos os bens e serviços produzidos numa nação durante um ano. É utilizada como unidade monetária o dólar internacional, e o valor é estimado através do cálculo da Paridade do Poder de Compra (PPC), de acordo com estimativas de 2021 do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial.

América Latina
Paises America Latina